В парному розряді жіночого тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Татьяна Гарбін і Анжелік Віджайя виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Бовіна і Генрієта Надьова 7-5, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
 Олена Бовіна /  Генрієта Надьова (фінал)

 Kim Grant /  Абігейл Спірс (півфінал)
 Нанні де Вільєрс /  Наталі Грандін (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open